villeggiatura – sinonimo di vacanza
 La villeggiatura – trilogia di commedie di Carlo Goldoni
 La villeggiatura – film